Stinatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Märta-Stinatjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 
Stinatjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Stinatjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn